Брехун — многозначный термин:

 Брехун (рус.) — не интересующийся истиной человек, старающийся достичь выгодных ему целей; также просторечное название лгуна.
 Брехун (укр.) — лжец, врун.

Персоны 

 Брехун (Вивчаренко), Клавдия Александровна (род. 1929) — агроном, Герой Социалистического Труда (1949).